Нурія Льягостера Вівес і Марія Хосе Мартінес Санчес були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.Альберта Бріанті і Сара Еррані виграли титул, у фіналі перемігши пару Джилл Крейбас і Юлія Гергес з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Internazionali Femminili di Palermo, парний розряд
2010